(1969-), coureur cycliste belge	
  (1734–1785), diplomate
 Pieter Hermansz Verelst (1618–1678), dessinateur et peintre néerlandais, membre de Confrerie Pictura et Dordrecht Gui
 Herman Verelst (1641–1690), peintre néerlandais, membre de Confrerie Pictura; fils de Pieter Hermansz Verelst
 Cornelis Verelst (1667-1734), peintre, fils d'Herman
 William Verelst (1704–1752), peintre anglais, fils de Cornelis ou de Johannes
 Maria Verelst (1680–1744) femme peintre, fille d'Herman
 Simon Verelst (1644–1710), illustrateur botanique et peintre néerlandais, membre de Confrerie Pictura, fils de Pieter Hermansz Verelst	
 Johannes Verelst (1648–1734), peintre néerlandais, fils de Pieter Hermansz Verelst